Sanlúcar de Barrameda kan syfta på:

Spanien 

 Sanlúcar de Barrameda (kommun), Andalusien, Provincia de Cádiz, 
 Sanlúcar de Barrameda (ort), Andalusien, Provincia de Cádiz,